Соревнования по кёрлингу на колясках на зимних Паралимпийских играх 2018 в Пхёнчхане прошли с 10 по 17 марта на арене «Gangneung Gymnasium» в Канныне. В состязаниях впервые приняли участие 12 национальных сборных, а не 10, как на предыдущих турнирах. Этот вид спорта вошёл в программу Паралимпиады в четвёртый раз.

Победителем турнира впервые стала сборная Китая, второе место заняла сборная Норвегии, третье — сборная Канады.

Медалисты

Квалификация (рейтинг Всемирной федерации кёрлинга) 
Квалификация команд на кёрлинг-турнир Паралимпийских игр 2018 основывался на результатах их выступлений на чемпионатах мира 2015, 2016 и 2017 годов. Очки за занятые на чемпионатах мира места начислялись в соответствии с таблицей.

На Паралимпийские игры 2018 квалифицировались 11 команд с наибольшей суммой набранных очков, а 12-я путёвка резервировалась за командой Южной Кореи как страны организатора. Поскольку в число 11 команд с наибольшими суммами очков попала и команда Южной Кореи, то 12-я путёвка была отдана команде Швеции, как имеющей 12-ю сумму очков.

Примечание
 Поскольку отдельные части Великобритании — Шотландия, Англия и Уэльс — выступают на чемпионатах мира по кёрлингу на колясках отдельными командами, то по соглашению между федерациями этих частей Великобритании в зачёт объединённой команды Великобритании идут лишь результаты команды Шотландии.

Составы команд 

(источник:)

Расписание 
Время начала матчей указывается местное (UTC+9).

Круговой турнир 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Полуфиналы 
16 марта, 15:35

Матч за 3-е место 
17 марта, 9:35

Финал 
17 марта, 14:35

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга
 Кёрлинг на колясках | Официальный сайт Паралимпийских игр 2018
 Страница Паралимпийских игр 2018 на сайте Международного Паралимпийского комитета

См. также 
 Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2018

Международные соревнования по кёрлингу в Республике Корея
Соревнования на зимних Паралимпийских играх 2018
2018 год в кёрлинге
2018